Sean Collins (né le  à Reading, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2001-2002 || Wildcats du New Hampshire || HE ||40 ||20 ||25 ||45 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Wildcats du New Hampshire || HE ||41 ||22 ||8 ||30 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Wildcats du New Hampshire || HE ||41 ||16 ||26 ||42 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Wildcats du New Hampshire || HE ||42 ||19 ||37 ||56 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Nailers de Wheeling || ECHL ||62 ||27 ||49 ||76 ||16 ||9 ||7 ||9 ||16 ||6
|-
|2006-2007 || Nailers de Wheeling || ECHL ||57 ||27 ||49 ||76 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Nailers de Wheeling || ECHL ||55 ||15 ||41 ||56 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Oilers de Tulsa || LCH ||42 ||11 ||17 ||28 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1983
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Oilers de Tulsa
Défenseur de hockey sur glace
Naissance dans le comté de Middlesex (Massachusetts)